Leopardo – animale carnivoro della famiglia dei felidi
Leopardo – nome proprio maschile di persona
Leopardo – pseudonimo del disc jockey e conduttore radiofonico Leonardo Re Cecconi